Streetdance bezeichnet:
 Streetdance, improvisierter, auf der Straße entstandener Tanzstil

sowie:
 StreetDance 3D, ein britischer Tanzfilm aus dem Jahr 2010
 StreetDance 2, eine Fortsetzung aus dem Jahr 2012
 StreetDance Kids, eine Fortsetzung von 2013